Наполеон (настоящее имя — Никодим) Осипович Цибульский,  (13 сентября 1854, д. Кривоносы, Российская империя — 26 апреля 1919, Краков Польша) — белорусский и польский физиолог, ученик И. Р. Тарханова.

Биография 
Родился Наполеон Цибульский 13 сентября 1854 года в деревне Кривоносы под Михалишками (сейчас Камайский сельсовет, Поставский район, Витебская область). В 1875 г. он окончил Минскую гимназию, после чего обучался в Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. 

В 1885 году переехал в Краков. С 1885 по 1919 год занимал должность профессора Ягеллонского университета, где возглавлял кафедру физиологии.

Впоследствии организовал физиологическую лабораторию. Здесь вместе со своим учеником Л. Шимоновичем Наполеон Осипович Цибульский впервые получил в 1893-1896 гг. активный экстракт надпочечников, что позволило в дальнейшем выделить гормоны этой железы внутренней секреции в чистом виде. Автор трудов «Физиология человека», «Питание людей в Галиции», трактата по философии «О современном витализме и механизме».

Работал в городской думе Кракова. Скончался Наполеон Цибульский 26 апреля 1919 года. Посмертно награждён Командорским крестом Возрождения Польши (1936).

Научные работы 
Основные научные работы посвящены проблемам общей физиологии и физиологии кровообращения.
 1880 — Одним из первых применил внутривенное вливание солевых растворов, за что получил красный диплом.
 1894 — Совместно с Л. Шимановичем открыл физиологическое действие экстрактов надпочечников — адреналина и адреналиноподобных веществ.
 Изучал природу нервного возбуждения и гипноза.
 Исследовал влияние депрессорного и блуждающего нервов на кровообращение и деятельность сердца.
 Разработал новые методы исследования и создал приборы, позволяющие определить скорость движения и массу крови в различных органах и сосудах (гемотахометр и другие приборы).

Научные труды и литература 
 Цибульский Н. О. Физиология человека.— 1-е изд, 1896.
 Цибульский Н. О. Физиология человека.— 2-е изд, 1915.

Список использованной литературы 
 Биологи. Биографический справочник. — Киев.: Наук. думка, 1984.— 816 с.: ил.
 Грицкевич В. П. С факелом Гиппократа: Из истории белорусской медицины. — Мн.: Наука и техника, 1987. — С. 216.
 Гэта варта ведаць жыхарам Пастаўшчыны. Частка 1. /укладальнік М. Гіль — Паставы; «Сумежжа», 2016. — С. 89-90.

Примечания

Ссылки 
 Наполеон Цибульский на сайте Личности.
 Наполеон Цибульский на сайте БЭС.

Ректоры Ягеллонского университета
Физиологи Польши
Физиологи России